Oreohelix handi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1918. Oreohelix handi ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
handi